Митхат Санджар (род. 1963, Нусайбин) — турецкий специалист в области права, правозащитник, переводчик и левый политик.

Биография 
Родился в 1963 году в Нусайбине. Окончил школу в Диярбакыре, затем Анкарский университет. В 1995 году получил степень доктора философии в области конституционного права. С 1999 года преподаёт в Анкарском университете. Вместе с Танылом Бора перевёл на турецкий язык книгу Юргена Хабермаса «Структурное изменение публичной сферы».

Митхат Санджар принимал участие в создании Фонда по правам человека и института прав человека. С 2007 года вёл колонку в газете «BirGün»

В преддверии всеобщих выборов июня 2015 года Селахаттин Демирташ, лидер Демократической партии народов и один из бывших учеников Санджара, предложил своему учителю баллотироваться в парламент. После некоторых колебаний Санджар решил приостановить свою академическую карьеру, чтобы помочь партии преодолеть над порог в 10 %. Учёный возглавил избирательный список Демократической партии народов в избирательном округе Мардин, где и был избран членом Великого национального собрания Турции. На досрочных выборах в ноябре того же 2015 года Санджар был переизбран.

В ноябре 2015 года Санджар присоединился к коллегам депутатам Гюльсер Йылдырым и Али Аталану, начавшим голодовку в знак протеста против продолжающегося чрезвычайного положения и комендантского часа в пограничном городе Нусайбине, где с 13 ноября под предлогом угрозы со стороны курдских боевиков 70 % окрестностей были отключены от электричества и 30 % от водоснабжения.

Личная жизнь 
Митхат Санджар приходится двоюродным братом биохимику Азизу Санджару.

Митхат Санджар считает своим родным языком арабский, помимо него он владеет курдским, турецким, английским и немецким языками.

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Выпускники Анкарского университета
Председатели Демократической партии народов
Переводчики на турецкий язык
Преподаватели Анкарского университета
Колумнисты
Переводчики Турции
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва